

Lokalizacje 
 Lisy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Lisy – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Lisy – wieś w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Lisy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Biała Piska 
 Lisy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Lisy – dawna wieś, obecnie osiedle w warszawskiej dzielnicy Wilanów
 Lisy – dawna gromada w powiecie węgorzewskim w województwie olsztyńskim

 Lisy – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego

Pozostałe 
 Lisy (ang. Fox) – Indianie Ameryki Północnej

Zobacz też 
 Lis, Liski, Lisek, Lisice